Rhinelepis — род лучепёрых рыб из семейства кольчужных сомов, обитающий в Южной Америке. Научное название происходит от  — «нос» и  — «чешуя».

Описание 
Общая длина представителей этого рода колеблется от 33 до 40 см. Голова длинная и мощная с крупными костными пластинками. На щеках одонтоды (кожаные зубчики) отсутствуют. Жаберные отверстия довольно большие. Глаза не крупные, расположенные по бокам в верхней части головы. Рот широкий, с короткими усами. Туловище цилиндрическое, покрытый крупными и плотными костными пластинами, на брюхе в меньшей степени. Жировой плавник отсутствует. Грудные плавники удлинены, брюшные плавники короткие и широкие. Анальный плавник широкий, с короткой основой. Хвостовой плавник короткий и очень широкий.

Окраска спины однотонная — тёмно-серая, брюхо белого цвета.

Образ жизни 
Биология изучена недостаточно. Это донные рыбы. Предпочитают жить в пресных и прозрачных водоёмах. Днём прячутся среди камней, коряг или в пещерках. Активны в сумерках и ночью. Питаются преимущественно водорослями, а также водными организмами, реже беспозвоночными.

Размножение 
Самка не делает кладку из икры, а выпускает её в быстрый поток. Родители не заботятся об икре и мальках.

Распространение 
Обитают в бассейнах рек Уругвай, Сан-Франсиску и Парана.

Классификация 
На май 2018 года в род включают 2 вида:

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Кольчужные сомы
Рыбы Южной Америки
Эндемики Южной Америки
Таксоны, описанные Луи Агассисом